Azana steht für:
 Manuel Azaña y Díaz (1880–1940), der letzte Präsident der Zweiten Spanischen Republik
 den vormodernen Großjährigkeitsnamen bei Japanern, vgl. Chinesischer Name#Zì

Die Abkürzung AZANA steht für:
 AZANA (Arzoe Zane Afghan), eine afghanische Organisation mit Sitz in Kabul

Siehe auch:
 Asana
 Azaña

Abkürzung